Тылай - название нескольких рек в России:

 Тылай (приток Косьвы) - река в Свердловской области
 Тылай (приток Лузы) - река в Кировской области и Республике Коми